Agua Fria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Água Fria (kommun), Bahia,

Honduras 

 Agua Fría, Honduras,

Mexiko 

 Agua Fría, Pinal de Amoles, ort, 
 Agua Fría, Zontecomatlán de López y Fuentes, ort, 
 Agua Fría, Almoloya de Alquisiras, 
 Agua Fría, Chilapa de Álvarez, 
 Agua Fría, San Juan Colorado, 
 Agua Fría, Tihuatlán, 
 Agua Fría, Ahuacatlán, 
 Agua Fría, San José Tenango, 
 Agua Fría, Tila, 
 Agua Fría, Sinaloa, 
 Agua Fría, José Azueta, 
 Agua Fría, Atotonilco el Alto, 
 Agua Fría, Arriaga, 
 Agua Fría, Acatepec, 
 Agua Fría, Charo, 
 Agua Fría, Omitlán de Juárez, 
 Agua Fría, Guanajuato, Victoria, 
 Agua Fría, Cadereyta de Montes, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar